Батогу има више значења:

 Батогу (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Батогу (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији